Cette liste présente les 204 membres de la  législature du Landtag de Bavière au moment de leur élection le  lors des élections régionales de 1986 en Bavière. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 105 circonscriptions de manière directe, ou par le scrutin proportionnel de Hare.

Répartition des sièges

Élus

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Landtag de Bavière
 Élections régionales de 1986 en Bavière
 Cabinet Strauss III - Cabinet Streibl I

11